Алекса́ндр Ки́ров:
 Киров, Александр Данилович (1925—1943) — участник Великой Отечественной войны, младший сержант.
 Киров, Александр Сергеевич (род. 1984) — казахстанский футболист, защитник клуба «Иртыш» (Павлодар).